Барбекю́ (, сокр. ) — термин, который может означать:

 Барбекю — способ приготовления пищевых продуктов, название блюда, досуга, кухонных принадлежностей для приготовления данного блюда.
 Барбекю — сорт соуса.

См. также 
 Барбекю в США